Thieme steht für:

 Thieme (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Thieme Gruppe, Verbund aus Wissenschaftsverlagen, Medien- und Dienstleistungsunternehmen
 Thieme-Becker, Künstlerlexikon